Нью-Йорк 1893 — 3-й международный шахматный турнир проходивший с 30 сентября по 14 октября.

Турнирная таблица

Зимний турнир 
С 9 по 23 декабря 1893 г. в Нью-Йорке проходил еще один сильный по составу шахматный турнир. Он был организован Манхэттенским шахматным клубом. В турнире участвовали 9 американских шахматистов и представитель Румынии А. Альбин. Победу в соревновании одержал Г. Пильсбери. Это был первый значительный успех в его карьере. А. Эттлингер заболел гриппом и не смог сыграть 2 последние партии.

Литература

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте www.pgnmentor.com
Партии зимнего турнира  в базе Chessgames
Партии зимнего турнира  на сайте 365Chess

1893 год в шахматах
Нью-Йорк (шахматный турнир)